Distribuidor hace referencia a varios artículos:

Mecánica y carreteras
 distribuidor, parte del sistema de encendido de un motor de combustión interna;
 distribución, parte de la actividad de una empresa.